Анцибор Марина Миколаївна (* 1987) — українська лижниця, майстер спорту.
 Анцибор Олександр Степанович — гірник очисного забою дільниці ДП «Шахтоуправління „Південнодонбаське № 1“», заслужений шахтар України.

Примітки